Анжело Габриэл Боржес Дамасено (; 21 декабря 2004, Бразилиа) — бразильский футболист, нападающий футбольного клуба «Сантос».

Биография 
Воспитанник бразильского «Сантоса». В 2020 году, когда Габриэлу было 15 лет, начал привлекаться в команду до 20 лет. За взрослую команду дебютировал 25 октября 2020 года в матче 18-го тура чемпионата Бразилии против «Флуминенсе». На момент дебюта ему было 15 лет 10 месяцев и 4 дня.

Выступал за сборную Бразилии до 15 лет на чемпионате Южной Америки 2019. Стал победителем турнира.

Клубная статистика 

по состоянию на 23 января 2023 года

Достижения 
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2020 (не играл)
 Чемпион Южной Америки среди юношей до 15 лет (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ogol.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сантос»